Mary Jane puede referirse a:

Nombres 
 Mary J. Blige, cantante estadounidense.
 Mary Jane Clark, escritora estadounidense.
 Mary Jane Croft, actriz estadounidense.
 Mary Jane Kelly, víctima de Jack el Destripador.
 Mary J. Rathbun, zoóloga estadounidense.
 Mary Jane Reoch, deportista estadounidense.

Personajes 
 Mary Jane Watson, personaje de la serie Spider-Man de Marvel Comics.
 Mary Jane y Sniffles, personaje de la Warner Bros.

Otros 
 Mary Jane, tipo de calzado.
 "Mary Jane", canción de Megadeth.
 "What's The New Mary Jane", canción de la banda británica The Beatles.
 Mary Jane Girls, grupo musical de los 80.
 Lake Mary Jane, localidad estadounidense.